Режимы химиотерапии — это режимы, схемы или протоколы химиотерапевтического лечения, как правило, сочетающие несколько противоопухолевых и/или иммуносупрессивных цитостатических химиотерапевтических препаратов. Основной сферой применения различных режимов химиотерапии является лечение злокачественных опухолей. Однако некоторые схемы и режимы химиотерапии используются также и за пределами онкологии и гематологии — для лечения некоторых видов аутоиммунных заболеваний.

Все существующие химиотерапевтические препараты являются природными, полусинтетическими или синтетическими веществами, обладающими селективным (избирательным) ингибирующим (угнетающим) эффектом в отношении тех или иных биологических патогенных агентов (микроорганизмов, паразитов) человека и животных и/или в отношении атипичных, злокачественных клеток. Большинство химиотерапевтических препаратов могут быть разделены на противогрибковые, антимикробные, противотуберкулёзные, противолепрозные, антипротозойные, противовирусные, противоглистные, противоопухолевые и другие химиопрепараты. Соответственно, можно говорить о режимах и схемах противотуберкулёзной, антихеликобактерной и другой химиотерапии. Однако в данной статье идёт речь лишь о режимах противоопухолевой цитостатической химиотерапии.

Теоретические основы комбинирования химиопрепаратов 
Фундаментальная идея современной онкологии, лежащая в основе применения комбинированных режимов противоопухолевой химиотерапии, заключается в том, что разные противоопухолевые химиопрепараты реализуют своё противоопухолевое действие через различные клеточные механизмы. Поэтому предполагается, что результат их комбинированного применения может быть в некоторой степени синергичен (то есть совместное применение повышает эффективность терапии и снижает вероятность развития резистентности, устойчивости опухоли). Кроме того, различные противоопухолевые химиопрепараты имеют разные и не всегда перекрывающиеся спектры побочных эффектов и осложнений, ограничивающих их максимальные дозы (так называемая «дозолимитирующая токсичность»). Поэтому при рациональном сочетании химиопрепаратов с разными, неперекрывающимися побочными эффектами, возможно их совместное использование в составе одной комбинации в полных или почти полных дозах. В некоторых других случаях, когда те или иные аспекты токсичности у разных химиопрепаратов совпадают или пересекаются (чаще всего это относится к гематологической токсичности — лейкопении, тромбоцитопении, анемии), дозы при их совместном применении в составе комбинации вынужденно приходится снижать по сравнению с дозами при их применении в монотерапии. Тем не менее, эффективность такого комбинированного лечения, даже с учётом вынужденного снижения доз химиопрепаратов при их комбинировании, во многих случаях выше эффективности монотерапии высокими дозами какого-либо одного препарата (и выше эффективности серии последовательных монотерапий). Это служит теоретической основой для применения различных режимов комбинированной химиотерапии. Однако при этом «больше химиопрепаратов в составе комбинации» или «более высокие дозы химиопрепаратов» — не всегда значит «лучше» с точки зрения эффективности терапии (увеличения частоты полных ремиссий, общей и безрецидивной выживаемости) и не всегда приемлемо с точки зрения токсичности и переносимости. Поэтому для того, чтобы выявить преимущества той или иной схемы химиотерапии перед другими подобными схемами и установить оптимальные сочетания химиопрепаратов, их оптимальные дозировки, режимы и способы введения и последовательность их введения, проводят рандомизированные контролируемые клинические исследования со специальным дизайном.

Исторические сведения 
Исторически первым успешным режимом комбинированной химиотерапии был MOPP, разработанный в 1963 году для лечения лимфогранулематоза и неходжкинских лимфом. Затем появился его менее токсичный аналог — COPP.

Классификация режимов химиотерапии 
 Индукционная химиотерапия (индукционный режим, режим индукции) — протоколы химиотерапии, предназначенные для так называемой «индукции ремиссии» (вызывания ремиссии опухолевого заболевания).
 Консолидационная/консолидирующая химиотерапия (консолидационный/консолидирующий режим, режим консолидации) — применяется по отношению к режимам и протоколам химиотерапии, предназначенным для так называемой «консолидации ремиссии» (закрепления ремиссии), уничтожения оставшихся невидимыми микрометастазов и отдельных выживших опухолевых клеток и снижения вероятности рецидива злокачественной опухоли.
 Предфаза (предлечение, преиндукция) — «циторедуктивные» режимы и протоколы химиотерапии сравнительно низкой дозовой интенсивности, применяемые в некоторых случаях перед основной индукционной терапией для быстрого уменьшения опухолевой массы у больных со значительной опухолевой массой, улучшения клинического состояния больного и улучшения переносимости основного курса химиотерапии, снижения вероятности развития синдрома лизиса опухоли и связанных с ним проблем, таких, как опасное повышение уровня калия, кальция и мочевой кислоты в крови.
 Поддерживающая химиотерапия — режимы и протоколы химиотерапии, предназначенные для длительной поддерживающей терапии и профилактики рецидивов злокачественного новообразования после завершения основного курса химиотерапии (индукционного плюс консолидационного).
 Радикальная химиотерапия — режимы, схемы и протоколы химиотерапии, целью которых является радикальное излечение от опухолевого заболевания, полная эрадикация опухоли.
 Паллиативная химиотерапия — режимы, протоколы и схемы, применяемые с паллиативной целью, то есть не ставящим своей целью радикальное излечение, но лишь продление жизни и/или улучшение её качества, торможение роста и метастазирования опухоли, сдерживание прогрессирования заболевания.
 Симптоматическая химиотерапия — химиотерапия, которая не способна продлить жизнь или сколько-нибудь существенно затормозить рост и метастазирование опухоли, но способна уменьшить выраженность симптомов, таких, как боль и воспаление и улучшить качество жизни.

Часто одни и те же схемы химиотерапии могут быть использованы как с радикальной, так и с паллиативной или симптоматической целью, в зависимости от стадии заболевания.

При солидных опухолях (не при лимфомах и лейкозах), при которых возможно хирургическое вмешательство, химиотерапию подразделяют также на адъювантную (проводимую после операции с целью профилактики рецидива опухоли и уничтожения невидимых микрометастазов), и неоадъювантную (проводимую до операции, с целью уменьшения размеров опухоли и метастазов, ликвидации воспаления и отёка в зоне, окружающей опухоль, торможения ангиогенеза и уменьшения кровоснабжения и кровоточивости опухоли и тем самым создания более благоприятных условий для хирургического вмешательства).

Принципы образования названий режимов химиотерапии 
Режимы химиотерапии часто называют сокращениями (акронимами или аббревиатурами), обычно происходящими от первых букв английских или латинских наименований препаратов, используемых в составе комбинации. Однако из этого правила есть множество исключений. Так, иногда в составе того или иного сокращения оказывается не первая буква из наименования того или иного препарата, а сразу несколько букв. Например, в случае цитарабина это часто бывают сразу две буквы AC, происходящие от одного из сокращённых названий цитарабина — Ara-C (Arabinosyl-Cytosine, цитозина арабинозид). Также нет единого соглашения о том, какие химиопрепараты обозначаются какими буквами. Иногда в составе аббревиатур режимов химиотерапии используется торговая марка химиопрепарата или один из его синонимов — например, буква O может обозначать Oncovin, одно из торговых наименований винкристина, а буква A может обозначать Adriamycin, одно из торговых наименований доксорубицина. Иногда же в составе акронима используется первая буква или несколько первых букв общепринятого МНН (международного непатентованного наименования) препарата или его химического названия. При этом одна и та же буква в составе разных акронимов может обозначать совершенно разные препараты, начинающиеся на одну и ту же букву. И наоборот — один и тот же препарат может в разных комбинациях обозначаться разными буквами — в одном случае по МНН, а в другом по торговой марке. Например, винкристин может в составе одной комбинации обозначаться буквой V от Vincristine, а в составе другой комбинации — буквой O от Oncovin. Эта путаница сложилась исторически. А в некоторых случаях одна и та же аббревиатура без уточнения обозначает несколько (два и более) режима химиотерапии, различающихся по межкурсовому интервалу или по дозировкам в курсе. Например, аббревиатура BEACOPP без уточнения может обозначать как режим BEACOPP-14 (повторяемый каждые 14 дней), так и режим BEACOPP-std, иначе называемый BEACOPP-21 (повторяемый каждый 21 день), и режим BEACOPP-esc (тот же BEACOPP через 21 день, но в повышенных, эскалированных относительно стандартного режима дозах).

На данной странице лишь перечисляются часто используемые, общепринятые конвенции наименований режимов химиотерапии. Их на самом деле намного больше.

Список аббревиатур (акронимов) режимов химиотерапии

См. также 
 Химиотерапия

Примечания

Ссылки 
 Режимы химиотерапии и их побочные эффекты (англ.)
 Побочные эффекты химиотерапии (англ.)
 Информация для пациентов, проходящих химиотерапию (англ.)

Режимы химиотерапии